Пляж — прибережна смуга моря, озера, річки, зручна для купання та сонячних ванн. Це геологічне утворення, що складається з частинок гірських порід уздовж берегової лінії водойми.

 Пляж, ПЛЯЖ, пл́яжі або пляжний(а) може також означати:

Література 
 1996 «Пляж» — роман англійського письменника Алекса Ґарленда. У 2000 році роман був екранізований режисером Денні Бойлом.
 1985  — роман, написаний , про двох друзів, актрис Сі Сі Блум, що бореться за життя, і звичайну Берті Вайт. Історія розповідає про життя молодих дівчат з середини та до кінця 30-х років.
 1995  — роман  про Джека Макколла, уродженця Південної Кароліни, який тікає з Півдня разом зі своєю донькою Лією після того, як його дружина покінчила життя самогубством.

Музика 
  — пісня, написана та записана австралійським інді-поп-гуртом San Cisco, що увійшла до дебютного однойменного студійного альбому гурту.
 Пляжні хлопці — американський поп-рок-гурт, заснований у 1961 році Браяном, Карлом і Деннісом Вілсонами, Майком Лавом і Алом Джардіном.
  — канадський рок-гурт, створений у Торонто в 2013 році. Названий на честь району Торонто, де виросли троє з чотирьох учасників групи.

Фільми 
  :  — італійська комедія режисера Альберто Латтуада з Мартіною Кароль, Рафом Валлоне,  та  в головних ролях.
  : «Пляж» — британсько-американська драма режисера Денні Бойла.
  :  — австралійський шестисерійний документальний телесеріал на SBS TV і NITV режисера-аборигена .
  :  — американська комедійна драма режисера Гаррі Маршалла, адаптована  за однойменним романом Айріс Райнер Дарт 1985 року.
  :  — американський драматичний телефільм режисерки Елісон Андерс, ремейк однойменного фільму 1988 року.

Топоніміка 
  або «Пляжні» — район східно-центральної частини Торонто, Онтаріо, Канада.

Інше 
 Пляж — найбільший критий аквапарк на Західній Україні. Загальна площа комплексу складає 14 тис. кв. м. і поєднує в собі умови, для різних видів відпочинку, як розважального, так і спортивно-оздоровчого.
  — комерційна FM-радіостанція, що веде мовлення на міста  в англійському графстві Норфолк і Ловстофт в англійському графстві Суффолк.
  (також відома як пляжна музика Кароліни та, меншою мірою, пляжна поп-музика) — регіональний жанр музики в Сполучених Штатах, який розвинувся з стилів року, ритм-енд-блюзу та поп-музики 1950-х і 1960-х років.
 Пляжний футбол — вид спорту, заснований на правилах гри традиційного футболу.
 Пляжний волейбол — вид спорту, заснований на правилах гри традиційного волейболу.
  — вид спорту, зароджений і розвинений в Італії, походить від гри з ракетками.

Примітки